When a Man Loves a Woman (album), een muziekalbum van de Amerikaanse soulzanger Percy Sledge
When a Man Loves a Woman (single van Percy Sledge), een single van bovenstaand album
When a Man Loves a Woman (Jody Watley), een single van de Amerikaanse zangeres Jody Watley
When a Man Loves a Woman (film), een Amerikaanse film uit 1994 met onder anderen Meg Ryan en Andy García
When a Man Loves a Woman (televisieserie), een televisieserie van de Hongkongse televisiemaatschappij TVB

Homoniem muziekstuk